A Copa do Mundo de Xadrez 2017 foi um torneio de xadrez no sistema eliminatório, disputado por 128 jogadores, realizado em Tbilisi, Geórgia, de 2 a 27 de setembro de 2017. Foi vencido pelo grande mestre armênio Levon Aronian. Foi a segunda vez que ele venceu a Copa do Mundo de Xadrez, 12 anos após sua primeira vitória em 2005. Foi a 7ª edição da Copa do Mundo de Xadrez.

Os dois primeiros colocados no torneio, Aronian e Ding Liren, se classificaram para o Torneio de Candidatos 2018 do Campeonato Mundial de Xadrez 2018.

Processo de licitação 
No 85º Congresso da FIDE, realizado durante a 41ª Olimpíada de Xadrez, a FIDE recebeu ofertas para sediar a Copa do Mundo de 2017 e a Olimpíada 2018 das federações nacionais da Geórgia e África do Sul . A África do Sul propôs Sun City e Durban como locais, enquanto a Geórgia propôs Tbilisi e Batumi, respectivamente. Embora Garry Kasparov tivesse manifestado apoio à candidatura sul-africana durante sua campanha presidencial da FIDE, a candidatura da Geórgia venceu, recebendo 93 votos, contra os 58 da África do Sul.

Formato 
O torneio teve um formato de mata-mata, com a exceção de que os dois perdedores das semifinais disputariam o terceiro lugar, se necessário.

Os matches consistiam de duas partidas com limite de tempo regular (exceto na final e na disputa pelo terceiro, que consistiam de quatro partidas com limite de tempo regular). Para esses dois jogos, os jogadores tinham 90 minutos para os primeiros 40 movimentos, seguidos de 30 minutos para o resto do jogo, com um incremento de 30 segundos por movimento desde o início do jogo.

Se um match ficasse empatado após as partidas regulares, os desempates seriam disputados no dia seguinte. O formato para as partidas de desempate era o seguinte:

 Duas partidas rápidas (25 minutos mais 10 segundos de incremento ).
 Em caso de empate após duas partidas rápidas, mais duas rápidas (10 minutos mais 10 segundos de incremento) seriam jogadas.
 Em caso de empate após quatro rápidas, os adversários jogam dois jogos de partidas blitz (5minutos mais 3 segundos de incremento).
 Persistindo o empate, um jogo de partidas armageddon (no qual um empate conta como uma vitória para as pretas) seria jogado. As brancas têm 5 minutos e as pretas, 4 minutos, com um incremento de 3 segundos por movimento a partir do movimento 61.

Qualificação dos candidatos 
O torneio qualificava dois jogadores para o Torneio de Candidatos de 2018 .

No entanto, Magnus Carlsen (campeão mundial) e Sergey Karjakin (já com vaga no Candidatos) não precisavam se qualificar, e ambos participaram do torneio (embora seja altamente incomum que o atual campeão participe). Portanto, as regras eram, na verdade, que os dois primeiros colocados, exceto Carlsen e Karjakin, se qualificariam para o Candidatos. Isso significava que havia previsão de um match para o terceiro lugar, entre os dois perdedores das semifinais, se necessário.

Carlsen e Karjakin foram eliminados nas três primeiras rodadas, então os dois classificados foram simplesmente os dois finalistas: Levon Aronian, da Armênia, e Ding Liren, da China.

Cronograma 
Cada uma das seis primeiras rodadas durou três dias: um dia para os dois jogos regulares e um terceiro para desempates, caso necessário. A rodada final previa quatro dias de jogos regulares e um quinto dia para desempates, se necessário.

 Rodada 1: 3 a 5 de setembro
 Rodada 2: 6 a 8 de setembro
 Rodada 3: 9 a 11 de setembro
 Rodada 4: 12 a 14 de setembro
 Rodada 5: 15 a 17 de setembro
 Dia de descanso: 18 de setembro
 Rodada 6: 19 a 21 de setembro
 Dia de descanso: 22 de setembro
 Final (e disputa de terceiro lugar, caso necessário): 23 a 27 de setembro

Todas as rodadas agendadas para às 15:00, horário local (11:00 UTC).

Prêmio em dinheiro 

De acordo com o regulamento, todos os jogadores deveriam pagar suas próprias despesas de viagem e 20% do prêmio em dinheiro de cada jogador seria destinado à FIDE.

Participantes 
Os participantes seriam classificados e numerados pelo seu rating FIDE em agosto de 2017. Todos os jogadores são Grandes Mestres, salvo indicação em contrário. 
 , 2822 (Campeão Mundial)
 , 2810 (R)
 , 2807 (R)
 , 2803 (R)
 , 2799 (R)
 , 2797 (R)
 , 2792 (R)
 , 2789 (R)
 , 2783 (R)
 , 2783 (R)
 , 2777 (R)
 , 2773 (WC)
 , 2772 (WC)
 , 2753 (AS16)
 , 2751 (R)
 , 2751 (WC)
 , 2745 (E16)
 , 2744 (R)
 , 2744 (R)
 , 2743 (R)
 , 2742 (ON)
 , 2739 (AS16)
 , 2738 (R)
 , 2737 (E16)
 , 2734 (WC)
 , 2731 (E17)
 , 2729 (R)
 , 2728 (E17)
 , 2728 (ACP)
 , 2724 (E16)
 , 2717 (E16)
 , 2715 (E17)
 , 2710 (AS17)
 , 2710 (R)
 , 2707 (E16)
 , 2707 (E17)
 , 2706 (R)
 , 2702 (AS17)
 , 2702 (E16)
 , 2702 (E17)
 , 2696 (E16)
 , 2695 (E17)
 , 2693 (AS17)
 , 2692 (E17)
 , 2692 (PN)
 , 2687 (E16)
 , 2687 (E16)
 , 2682 (Z2.1)
 , 2680 (AF)
 , 2677 (PN)
 , 2675 (R)
 , 2675 (E17)
 , 2666 (E16)
 , 2665 (E17)
 , 2662 (Z2.1)
 , 2660 (E17)
 , 2654 (E17)
 , 2654 (E16)
 , 2652 (E17)
 , 2652 (PN)
 , 2652 (E17)
 , 2650 (E16)
 , 2650 (Z2.5)
 , 2648 (E16)
 , 2648 (AM17)
 , 2646 (E17)
 , 2646 (E17)
 , 2645 (E16)
 , 2644 (E16)
 , 2644 (E16)
 , 2643 (AM17)
 , 2642 (E17)
 , 2641 (Z2.4)
 , 2641 (AM16)
 , 2640 (E16)
 , 2640 (E17)
 , 2633 (J16)
 , 2629 (AM16)
 , 2629 (Z3.3)
 , 2628 (E17)
 , 2627 (Z2.1)
 , 2627 (E16)
 , 2620 (AM17)
 , 2618 (AS16)
 , 2615 (E17)
 , 2614 (AM17)
 , 2606 (E16)
 , 2596 (E17)
 , 2591 (E16)
 , 2590 (ON)
 , 2589 (AS16)
 , 2586 (E16)
 , 2585 (ON)
 , 2580 (E17)
 , 2580 (J15)
 , 2580 (AM16)
 , 2579 (AM17)
 , 2579 (Z3.7)
 , 2577 (PN)
 , 2576 (AS16)
 , 2575 (AS17)
 , 2573 (E16)
 , 2573 (AM17)
 , 2565 (AM16)
 , 2556 (N)
 , 2555 (AS17)
 , 2551 (E17)
 , 2545 (PN)
 , 2543 (Z2.3)
 , 2537 (Z2.5)
 , 2533 (Z3.1)
 , 2531 (Z2.4)
 , 2529 (Z3.4)
 , 2525 (E16)
 , 2522 (Z2.2)
 , 2519 (ON)
 , 2508 (Z3.6)
 , 2487 (Z4.1)
 , 2478 (Z3.3)
 , 2455 (Z4.2)
 , 2455 (Z3.4)
 , 2454 (Z3.2)
 , 2451 (Z3.5)
 , 2449 (AF)
 , 2427 (Z3.5)
 , 2398 (Z4.3)
 , 2377 (Z2.3)
 , 2255 (Z4.4)

Modos de qualificação 

Campeão Mundial (1)
WC: Semifinalistas da Copa do Mundo de xadrez de 2015 (4)
J15 and J16: Campeonato Mundial de Xadrez Júnior 2015 e 2016 (2)
R: Rating (média de todos os ratings publicados de Fevereiro de 2016 a Janeiro de 2017) (19)
E16 and E17: Campeonato do Indivíduo Europeu de Xadrez 2016 (23) e 2017 (22)
AM16 and AM17: Campeonato Panamericano de Xadrez 2016 (4) e 2017 (6) 
AS16 and AS17: Campeonato Asiático de Xadrez 2016 (5) e 2017 (5)
AF: Campeonato Africano de Xadrez 2017 (2)
Campeonato Nórdico de Xadrez (N), Z2.1 (Campeonato de Xadrez dos EUA) (3), Z2.2 (Campeonato Canadense de Xadrez) (1), Z2.3 (2), Z2.4 (2), Z2.5 (2), Z3.1 (1), Z3.2 (1), Z3.3 (2), Z3.4 (2), Z3.5 (2), Z3.6 (Campeonato da Oceania de Xadrez) (1), Z3.7 (Campeonato Indiano de Xadrez) (1), Z4.1 (1), Z4.2 (1), Z4.3 (1), Z4.4 (1): torneios zonais
 ACP: participante de maior colocação da Association of Chess Professionals que não tenha se qualificado pelos critérios anteriores (1)
PN: indicado pelo presidente da FIDE (5)
ON: indicado pela organização (4)

Resultados, rodadas 1–4

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Resultados, rodadas 5, 6 e 7

Final

A controvérsia do código de vestimenta 
Pouco antes do início do jogo da da terceira rodada, entre Anton Kovalyov e Maxim Rodshtein, Kovalyov foi questionado pelo árbitro sobre a bermuda que usava na altura dos joelhos, a mesma que usou nas duas primeiras rodadas. O organizador do torneio Zurab Azmaiparashvili se aproximou de Kovalyov, afirmando que seu traje violava o código de vestimenta da FIDE e que ele seria punido financeiramente se não mudasse de roupa. Kovalyov explicou que também havia usado a bermuda na Copa do Mundo de 2015 sem incidentes, mas Azmaiparashvili contestou e disse que as roupas de Kovalyov o faziam "parecer um cigano". Kovalyov interpretou isso como injúria racial. Kovalyov deixou o salão do torneio e não voltou, abandonando o jogo. Ele também saiu do hotel e reservou um voo para Dallas, onde fazia mestrado em Tecnologia da Ciência da Computação na Universidade do Texas. A Federação de Xadrez do Canadá apresentou uma queixa formal sobre o incidente. A FIDE divulgou um relatório sobre o incidente em 1º de outubro.

Controvérsias indumentárias
Desporto na Geórgia em 2017
2017 no xadrez
Copa do Mundo de Xadrez